Косівська сільська рада — орган місцевого самоврядування в Україні та Білорусі:

Косівська сільська рада — , Івацевицький район

Косівська сільська рада — Київська область, Володарський район
 Косівська сільська рада — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Косівська сільська рада — Одеська область, Подільський район
 Косівська сільська рада — Тернопільська область, Чортківський район